Batuhan Karadeniz (Istanboel, 24 april 1991) is een Turks voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Karadeniz speelde tussen 2008 en 2009 in het Turks voetbalelftal.

Carrière
Karadeniz genoot zijn jeugdopleiding bij Beşiktaş JK, waar hij de jeugdopleiding doorliep en waarvoor hij op zestienjarige leeftijd debuteerde in het betaald voetbal. Tijdens zijn eerste jaar in het eerste elftal van Beşiktaş debuteerde Karadeniz ook in de UEFA Champions League. Op 29 augustus 2007 mocht hij in de tweede minuut van de blessuretijd invallen in een met 2–0 gewonnen wedstrijd thuis tegen FC Zürich. Gedurende het seizoen 2008/09 verhuurde Beşiktaş Karadeniz een halfjaar aan Eskişehirspor, dat datzelfde jaar net naar de Süper Lig was gepromoveerd. In het seizoen 2009/10 keerde hij terug bij Beşiktaş JK. In 2010 vertrok hij definitief naar Eskişehirspor.

In het seizoen 2012/13 keerde hij op huurbasis terug naar Beşiktaş, waarna hij de overstap maakte naar Trabzonspor, dat hem op zijn beurt weer verhuurde aan Elazığspor. Na een seizoen gespeeld te hebben bij Sivasspor, ging hij voor het eerst naar het buitenland om te voetballen voor FC St. Gallen. In het seizoen 2016/17 keerde hij terug naar Turkije, maar wist nooit meer terug te keren in de Süper Lig. Hij speelde sindsdien voor meerdere clubs in lagere Turkse competities.

In augustus 2021 maakte hij de overstap naar Iğdır FK, dat promoveerde naar de 3. Lig, de laagste professionele voetbalcompetitie van het land. Na een seizoen stapte hij over naar Vanspor FK, maar vertrok daar alweer na 10 wedstrijden en is sindsdien clubloos. 

Begin 2023 werd hij sportcommentator bij het YouTube-kanaal NUT Spor.

Cluboverzicht

Interlandcarrière
Karadeniz werd met ingang van 2006 opgeroepen voor verschillende nationale elftallen van Turkije. Hij speelde twee wedstrijden in het elftal onder 15 (geen doelpunten), 26 in het elftal onder 16 (25 doelpunten), 28 in het elftal onder 17 (18 doelpunten) en één in het Turks voetbalelftal onder 21, waarin hij twee keer scoorde. Karadeniz op 11 oktober 2008 in het Turks voetbalelftal, in een met 2–1 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina.

Turks voetballer